«Священная война» () — дерби Кракова. Разыгрываются между футбольными клубами «Краковия» и «Висла». Иногда во время матчей, или незадолго до их начала, или сразу после окончания доходит до драк и столкновений между болельщиками, так как фанаты обоих клубов не испытывают большой симпатии друг к другу. После долголетнего перерыва, вызванного отсутствием «Краковии» в высшей лиге, дерби возобновились в 2004 году и сразу напомнили о себе, как о старейшем в истории польского футбола противостоянии двух ныне существующих клубов.

Название 
Первоначально «Священной войной» называлось краковское дерби между двумя еврейскими футбольными клубами «Маккаби», связанным с сионистами и «Ютженка», связанным с Бундом. После выхода «Ютженки» в Высшую лигу традиция прервалась и в связи с общим упадком «Маккаби» не возобновилась до уничтожения обоих клубов немцами в 1939 году.

На дерби «Краковии» и «Вислы» название перешло благодаря защитнику «Краковии» и сборной Польши, бывшему игроку «Ютженки», Людвику Гинтелю. Эта фраза позднее была включена в песню группы «Андруси» и со временем стала популярна среди фанатов «Вислы» и «Краковии».

История 
Первый матч между клубами был сыгран в 1906 году. Первый освещённый в прессе матч был сыгран 20 сентября 1908 года и закончился вничью, 1:1. Первым официальным матчем серии в рамках турниров признаваемых ФИФА стал матч чемпионата Галиции по футболу 8 мая 1913. Он состоялся на стадионе «Краковии» и принёс ей победу со счётом 2:1.

Самым известным является матч, сыгранный 5 декабря 1948 года на стадионе краковской Гарбарнии. К матчу команды подошли с одинаковым количеством очков и для определения чемпиона Польши было принято решение провести дополнительный матч на нейтральном поле. «Краковия» победила 3:1 и стала чемпионом Польши.

Результаты 
Всего был сыгран 191 матч (из них 98 в официальных соревнованиях).
 Побед Краковии — 62 (35)
 Побед Вислы — 85 (38)
 Ничьих — 44 (25)
 Краковия забила 238 (122) голов
 Висла забила 306 (142) голов

 1982 матч за Кубок Польши закончился со счётом 2:2, Висла победила 5:3 по пенальти.

Ссылки 
 Statystyki Derbów Krakowa
 Historia Derbów Krakowa
 Opis derbów Krakowa na footballderbies.com

Футбольные дерби в Польше
ФК «Краковия»
ФК «Висла» Краков